Das Substantiv Imperativ steht für:

 Imperativ (Modus), in der Grammatik die Befehls- oder Aufforderungsform
 „Gebot“ oder „Prinzip“ in der Philosophie und Soziologie, zum Beispiel:
 kategorischer Imperativ
 ethischer Imperativ
 technischer Imperativ
 hypothetischer Imperativ

Das Adjektiv imperativ bedeutet „bindend“, „zwingend“ oder „anweisungsartig“, zum Beispiel:

 imperatives Mandat, in der Politik ein Vertretungsauftrag, der den Volksvertreter an den Auftrag der Vertretenen bindet
 imperativer Harndrang, medizinischer Ausdruck für „Zwang zum Wasserlassen“ 
 imperative Programmierung, in der Informatik die Abfolge von Anweisungen

Siehe auch: